Die Communauté de communes du Pays d’Étain ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Meuse in der Region Grand Est.
Sie wurde am 24. Dezember 1998 gegründet und umfasst 26 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Étain.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Pays dEtain
Gegründet 1998
Étain